Osoby o tym nazwisku:
 Anna Gandler – austriacka biathlonistka
 Markus Gandler – austriacki biegacz narciarski, olimpijczyk